Kardam kan syfta på:

Bulgarien 

 Kardam, Dobritj – ett distrikt i Obsjtina General-Tosjevo, 
 Kardam (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Popovo,